N12 oder N 12 bezeichnet:

 Route nationale 12, Nationalstraße in Frankreich
 N12 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N12 (Ghana), Fernstraße in Ghana
 N12 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N12 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N12 (Niger), Fernstraße in Niger
 National Route 12, Nationalstraße in Südafrika
 N12, Nationalstraße in der Schweiz, siehe Autobahn A12 (Schweiz)